Ha vinto un titolo singolare e dieci titoli nel doppio nel circuito ITF nella sua carriera. Il 18 agosto 2014 ha raggiunto il best ranking singolare, nº 371. Il 7 luglio 2014, ha raggiunto il best ranking mondiale nel doppio, nº 253.

Ha debuttato nel circuito WTA al torneo di Bad Gastein, in coppia con Irina Falconi nel doppio, perdendo al primo turno contro Kateryna Bondarenko e Nicole Melichar in tre set.

Collegamenti esterni